Корсунський Сергій Володимирович (нар. 10 серпня 1962, Київ, Українська РСР, СРСР) — український науковець та дипломат.
 Данило Корсунський (р.н. і р.с. невідомі) — архімандрит монастиря в с. Корсунь Кобринського повіту, що на Берестейщині.
 Корсунський Михайло Борисович (нар. 1909, Київ, Київська губернія, Російська імперія — пом. 1975, Київ, Українська РСР, СРСР) — перший український тренер, який отримав почесне спортивне звання «Заслужений тренер СРСР» (1957).
 Корсунський Олександр Миколайович (30 (18) жовтня 1893, Піщане, Полтавський повіт, Полтавська губернія — 25 жовтня 1984, Міннеаполіс, Міннесота, США) — український мікробіо­лог, ветеринар, гро­­мадський діяч.
 Корсунський Вольф Борухович (нар. 16 листопада 1923 — 17 березня 1950) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).

 Корсунський — селище, Домбаровський район, Оренбурзька область, Росія
 Корсунський (заказник) — один з об'єктів природно-заповідного фонду Херсонської області (Україна), загальнозоологічний заказник місцевого значення

 Корсунський договір (1657) — договір, укладений між Запоро́зьким Ві́йськом і Швецією 25 жовтня 1657 року на Генеральній Військовій Раді в Корсуні
 Корсунський інцидент, Корсунський інцидент, відомий у російських джерелах як Корсунський погром — подія, що сталася увечері 20 лютого 2014 року під Корсунь-Шевченківським
 Корсунський полк, Ко́рсунський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця Війська Запорозького в 17 — 18 століттях
 Корсунський монастир — невеликий православний монастир заснований архімандритом Йоасафом
 Корсунський часопис, «Корсунський часопис» — щорічник Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника. Виходить від 1994
 Корсунський замок — фортифікаційна споруда у місті Корсунь (нині — Корсунь-Шевченківський, Черкаська область)